Karlgren är ett svenskt och finländskt efternamn, som också skrivs Carlgren.
I januari 2022 var det följande antal personer i Sverige med stavningsvarianterna
 Karlgren 539
 Carlgren 506
och i Finland 
 Karlgren 22
 Carlgren 5
Tillsammans blir detta 1 077 personer.

Personer med efternamnet Karlgren eller Carlgren
 Albert Carlgren (1870–1933), jurist
 Andreas Carlgren (född 1958), ämbetsman och politiker, centerpartist
 Anton Karlgren (1882–1973), tidningsman, slavist och lingvist
 Anton Karlgren (präst) (1861–1918)
 Bernhard Karlgren (1889–1978), sinolog och lingvist
 Bo Carlgren (född 1944), grafisk formgivare och sångtextförfattare
 Erik Carlgren (född 1946), friidrottare (400 m)
 Erik Karlgren (1889–1967), arkitekt
 Frans Carlgren (1925–2014), antroposof, pedagog och författare
 Georg Carlgren (1837–1906), sågverksingenjör
 Hans Karlgren (1933–1996), stenograf, translator och lingvist
 Hjalmar Karlgren (1897–1978), jurist
 Ingrid Carlgren (född 1948), professor i pedagogik
 Jussi Karlgren (född 1965), språkteknolog och lingvist
 Martin Karlgren (1868–1953), predikant, tidningsman, författare
 Matts Carlgren (1917–1999), industriman och idrottsledare
 Nils Carlgren (1902–1967), arkitekt
 Oskar Carlgren (1865–1954), zoolog
 Patrik Carlgren (född 1992), fotbollsmålvakt
 Ragnar Carlgren (1899–1983), militär
 Tomas Harila Carlgren (född 1961), formgivare
 Waldemar Carlgren (1869–1950), bergsingenjör
 Wilhelm Carlgren, flera personer
 Wilhelm Carlgren (1833–1919), skolman och historiker
 Wilhelm Carlgren (1879–1963), skolman och historiker
 Wilhelm Carlgren (1922–2008), historiker och departementsråd

Källor

Svenska efternamn